Кокопелли () — многозначный термин, может иметь следующие значения:

 Кокопелли — одно из божеств плодородия у североамериканских индейцев.
 Kokopelli — международная некоммерческая организация, создана для защиты биоразнообразия, лекарственных растений и производства органических семян.
 Kokopelli — второй студийный альбом 2003 года британской группы «Kosheen».
 Кокопэлли — один из персонажей манги Bokurano.